Domburg bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Domburg, ein Seebad in den Niederlanden
 Domburg im Hakel, eine mittelalterliche Ruinenanlage, im Waldgebiet des Hakel, Landkreis Harz
 Domburg (Suriname), ist ein Verwaltungs-Ressort des Distrikts Wanica in Suriname

Es bezeichnet ebenfalls eine städtebauliche Erscheinung, nämlich:

 Domburg (Städtebau), den Bereich rund um Kathedralkirchen, wozu z. B.

 Domburg (Bremen), siehe Dombezirk (Bremen)
 Domburg (Halberstadt), siehe Halberstadt
 Domburg (Hildesheim), auch Domhof (Hildesheim) der Bereich der frühmittelalterlichen Befestigung um den Dom in der Stadt Hildesheim
 Domburg (Minden), siehe Mindener Dom
 Domburg (Münster), der Bereich um den heutigen Domplatz (Münster)
 Domburg (Paderborn), der ummauerten Bereich der Stadt Paderborn um den Dom vom 8. bis zum 12. Jahrhundert
 Hammaburg, die 845 zerstörte Domburg in Hamburg

zählen.

Siehe auch:
 Domberg